Френдзона ( — «зона дружби»)

Може означати:

 Френдзона — поняття, що означає виключно дружні стосунки між чоловіком і жінкою.
 «Френдзона» — російський музичний гурт.